BMI (motorfiets) (Bilthovense Metaal Industrie), een Nederlands merk van bromfietsen van 1934 tot 1937
 BMI British Midland, een voormalige Britse luchtvaartmaatschappij opgericht in 1938
 Bmibaby, een voormalige Britse luchtvaartmaatschappij opgericht in 2002
 Big Mac-index, een index voor het bepalen van de waarde van verschillende valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar
 body mass index of queteletindex
 Broadcast Music Incorporated, een Amerikaans agentschap dat royalty's voor artiesten inzamelt
 Bundesministerium des Innern, het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken
 Brandmeldinstallatie, het geheel aan elektronische maatregelen om brand te detecteren en signaleren